Phayakkhaphum Phisai (în ) este un district (Amphoe) din provincia Maha Sarakham, Thailanda, cu o populație de 88.124 de locuitori și o suprafață de 409,783 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 14 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 227 de sate (muban).

Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Yang Sisurat district.

Referințe 

Amphoe în provincia Maha Sarakham